Kailajärvi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1941), haltérophile finlandais
 (1938-2003), haltérophile finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois